Student steht für:

 Student, eine Person, die eingeschrieben ist an einer Hochschule, Fachhochschule oder Berufsakademie
 Student, Pseudonym von William Sealy Gosset (1876–1937), englischer Statistiker
 Hohe Student, Berg () in den Mürzsteger Alpen

Student ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Student (* 1942), deutscher Mediziner und Psychotherapeut
 Kurt Student (1890–1978), deutscher General
 Thomas Student (1897–1976), deutscher Fußballspieler

Der Student steht für:
 Der Student (Uhland), Gedicht von Ludwig Uhland (1816) 
 Der Student (Tschechow), Erzählung von Anton Tschechow (1894)

Die Studentin steht für:
 Die Studentin, französischer Film von Claude Pinoteau (1988)

Siehe auch:
 Der Student von Salamanca (Gedicht 1840)
 Der Student von Wittenberg (Novelle 1855)
 The Student Prince (Operette 1924)
 Der Student von Prag (Begriffsklärung)